

Patronyme

 Baccio Bandinelli (1493-1559) : sculpteur
 Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975) : archéologue
 Rolando Bandinelli (1105-1181) : pape sous le nom Alexandre III
 Volumnio Bandinelli (1598-1667) : cardinal
 Filippo Bandinelli (1995-) : footballeur italien